Соревнования в прыжке в высоту у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 1 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 13 прыгуний, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой мира в прыжке в высоту являлась Вашти Каннингем из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в прыжке в высоту у женщин состоялись 1 марта 2018 года. Главный фаворит соревнований, лидер сезона Мария Ласицкене, одержала очередную уверенную победу. Она единственная взяла высоту 1,96 м, после чего продолжила соревноваться в одиночестве. Следующий рубеж, 2,01 м, она преодолела со второй попытки. Затем Ласицкене пыталась установить новый рекорд страны и чемпионатов мира, но три прыжка на 2,07 м были неудачными.

Примечания

Ссылки 
 
 

прыжки